Spokane: una tribu ameríndia.
 Spokane (Washington): ciutat de l'estat de Washington, EUA.